Auglaize Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Auglaize Township (Camden County, Missouri)
 Auglaize Township (Laclede County, Missouri)
 Auglaize Township (Allen County, Ohio)
 Auglaize Township (Paulding County, Ohio)